Minix – system plików używany w systemie operacyjnym MINIX oraz w bardzo wczesnych (0.x) wersjach Linuksa. Po wprowadzeniu systemu ext stosowany na dyskietkach.

Dyskowe systemy plików